{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72501) - || 2001 DA67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72502) - || 2001 DK67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72503) - || 2001 DT68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72504) - || 2001 DA69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72505) - || 2001 DP69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72506) - || 2001 DV69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72507) - || 2001 DX69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72508) - || 2001 DY70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72509) - || 2001 DJ73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72510) - || 2001 DS73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72511) - || 2001 DW73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72512) - || 2001 DR75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72513) - || 2001 DW78 || 18 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72514) - || 2001 DC79 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72515) - || 2001 DD79 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72516) - || 2001 DC81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72517) - || 2001 DK81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72518) - || 2001 DP86 || 25 februari 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (72519) - || 2001 DR87 || 21 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72520) - || 2001 DB88 || 24 februari 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (72521) - || 2001 DE89 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72522) - || 2001 DZ89 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72523) - || 2001 DC91 || 20 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72524) - || 2001 DB92 || 20 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72525) - || 2001 DL92 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72526) - || 2001 DV92 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72527) - || 2001 DK94 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72528) - || 2001 DH95 || 18 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72529) - || 2001 DT96 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72530) - || 2001 DJ98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72531) - || 2001 DV98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72532) - || 2001 DD99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72533) - || 2001 DL99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72534) - || 2001 DZ99 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72535) - || 2001 DX100 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72536) - || 2001 DM102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72537) - || 2001 DP102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72538) - || 2001 DR102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72539) - || 2001 DW103 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72540) - || 2001 DE104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72541) - || 2001 DO104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72542) - || 2001 DE105 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72543) Simonemarchi || 2001 DN106 || 26 februari 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (72544) - || 2001 DG108 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72545) Robbiiwessen || 2001 EP || 3 maart 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (72546) - || 2001 ES || 4 maart 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (72547) - || 2001 ET || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72548) - || 2001 EF1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72549) - || 2001 EG1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72550) - || 2001 EJ1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72551) - || 2001 EQ1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72552) - || 2001 EK2 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72553) - || 2001 EY2 || 3 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72554) - || 2001 ET3 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72555) - || 2001 EM4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72556) - || 2001 EY4 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72557) - || 2001 EN5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72558) - || 2001 ER5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72559) - || 2001 EZ5 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72560) - || 2001 ES6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72561) - || 2001 EX6 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72562) - || 2001 EM7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72563) - || 2001 EN7 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72564) - || 2001 EM8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72565) - || 2001 ET8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72566) - || 2001 EC9 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72567) - || 2001 EX10 || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72568) - || 2001 EZ12 || 5 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72569) - || 2001 EC13 || 14 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72570) - || 2001 EB14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72571) - || 2001 ED14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72572) - || 2001 EL14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72573) - || 2001 EE16 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72574) - || 2001 EJ16 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72575) - || 2001 ET16 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72576) - || 2001 EN18 || 14 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72577) - || 2001 ER18 || 14 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72578) - || 2001 EW18 || 14 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72579) - || 2001 EU19 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72580) - || 2001 ET21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72581) - || 2001 EE22 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72582) - || 2001 EH27 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72583) - || 2001 FV || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72584) - || 2001 FO1 || 19 maart 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (72585) - || 2001 FT1 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72586) - || 2001 FY1 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72587) - || 2001 FP2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72588) - || 2001 FR3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72589) - || 2001 FY3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72590) - || 2001 FF5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72591) - || 2001 FO5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72592) - || 2001 FQ5 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72593) - || 2001 FA6 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72594) - || 2001 FG6 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72595) - || 2001 FW7 || 20 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72596) Zilkha || 2001 FF9 || 21 maart 2001 || Needville || Needville
|-
| (72597) - || 2001 FW10 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72598) - || 2001 FM11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72599) - || 2001 FE12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72600) - || 2001 FS12 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten